Giorgio Tombesi – politico italiano
 Giovanni Tombesi – calciatore italiano
 Gurlino Tombesi – condottiero italiano